En anatomie humaine, les artères méningées sont deux artères irrigant les méninges :
 l'artère méningée moyenne, une branche de l'artère maxillaire qui permet la vascularisation d'une grande partie de la dure-mère et de la voûte crânienne ;
 l'artère méningée postérieure ou artère méningée de Cruveilhier, une branche de l'artère pharyngienne ascendante qui irrigue la dure-mère de l'étage postérieur du cerveau.